Мыза — деревня в Красногородском районе Псковской области России. Входит в состав Красногородской волости.

География 
Расположена в центральной части района, на берегах реки Синяя, у юго-восточной границы районного центра, посёлка Красногородск.

Население 

Численность население деревни по оценке на начало 2001 года составляла 385 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Красногородского района